

Geografie

Caraïben 
 Saint George's (Bermuda), een gemeente op Bermuda
 Saint George's (Grenada), de hoofdstad van Grenada

Canada 
 St. George's (Newfoundland en Labrador), een gemeente op Newfoundland
 St. George's (rivier), een rivier op Newfoundland
 St. George's-estuarium, estuarium waarin die rivier uitmondt
 St. George's Bay, naam van twee verschillende Canadese baaien

Sport 
 St. George's FC, een voetbalclub uit Malta
 St. George's SC, een voetbalclub uit Jamaica

Zie ook 
 Saint-Georges (doorverwijspagina)
 Saint George (doorverwijspagina)